Niese può riferirsi a:

Benedikt Niese, filologo tedesco
Danielle de Niese, soprano australiano
Jon Niese, giocatore di baseball statunitense
Hansi Niese, attrice cinematografica austriaca
Charlotte Niese, poetessa austriaca
Rolf Niese, politico tedesco